Игумнова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Игумнова, Евгения Викторовна (род. 1974) — российская актриса.
 Игумнова, Зоя Петровна (1903—1988) — и. о. декана исторического факультета МГУ.
 Игумнова, Наталия Петровна (1939—2022) — советский и российский библиотековед.